Associação Comunidade Yuba — comunidade agrícola nipo-brasileira no estado de São Paulo
Yuba City — município da Califórnia
Condado de Yuba — condado da Califórnia

Yuba (Wisconsin) — localidade no Wisconsin
Yuba (comida) — prato do Leste Asiático preparado com soja

Desambiguações de topônimos